

Patronyme
 Anatole Cluzan, (1887-1936), fut un homme politique français.
 Sophie Cluzan, est une archéologue et historienne française.

Homonymie
Homonymie de patronyme